Otello eller Othello kan syfta på

 Othello – en pjäs av William Shakespeare
 Othello (spel) – ett brädspel

Film 
 Othello (film, 1922) – en film från 1922 med Emil Jannings
 Othello (film, 1951) – en film från 1951 med Orson Welles
 Othello (film, 1965) – en film från 1965 med Laurence Olivier och Maggie Smith
 Othello (film, 1981) – en film från 1965 med Anthony Hopkins och Ron Moody
 Othello (film, 1990) – en film från 1990 med Trevor Nunn
 Othello (film, 1995) – en film från 1995 med Laurence Fishburne och Kenneth Branagh
 Othello (film, 2001) – en film gjord för TV med Keeley Hawes och Eamonn Walker.

Opera 
 Otello (opera, Rossini) – en opera baserad på pjäsen
 Otello (opera, Verdi) – en opera  baserad på pjäsen